Dmitríievka (en rus: Дмитриевка) és un poble de la província de Tiumén, a Rússia que en el cens del 2010 tenia 80 habitants.

Referències 

Pobles de la província de Tiumén